Barry Mazur - um matemático estadunidense. 
Włodzimierz Mazur - um ex-futebolista polonês. 
Monet Mazur - uma atriz e modelo estadunidense de ascendência judia.
Stanisław Mazur - um matemático polonês.

Desambiguação